Tapirus johnsoni — вид вымерших млекопитающих из семейства тапировых отряда непарнокопытных. Ископаемые остатки этого вида известны с позднего миоцена по ранний плиоцен Северной Америки: штат Небраска (США). Его типовое местонахождение — Стир-Крик (плотина Мерритт), в кларендонском геологическом слое в формации Пепельная лощина в Небраске. Tapirus johnsoni — один из самых древних известных тапиров, который был крупнее более раннего Tapirus polkensis. Описан в 1975 году совместно с Tapirus simpsoni.

Примечания 

†
Вымершие непарнокопытные
Млекопитающие миоцена
Млекопитающие плиоцена
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии из миоценовых отложений США
Фоссилии из плиоценовых отложений США
Фоссилии, описанные в 1975 году